Karney ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Karney (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Karney, Falschname von Jeffrey Carney (* 1963), US-amerikanischer Agent
 Jürgen Karney (* 1954), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Kati Karney, deutsche Sängerin, siehe Mekado

Siehe auch:
 Carney